Компонент 3 системи комплементу () – білок, який кодується геном C3, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 663 амінокислот, а молекулярна маса — 187 148.

Задіяний у таких біологічних процесах як імунітет, вроджений імунітет, альтернативний шлях активації комплементу, шлях активації комплементу, метаболізм жирних кислот, запальна відповідь, метаболізм ліпідів. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Система комплементу